La Mer cruelle (The Cruel Sea), roman de Nicholas Monsarrat, sorti en 1951.
La Mer cruelle (The Cruel Sea), film adapté du roman, réalisé par Charles Frend, sorti en 1953.
La Mer cruelle (Bas ya Bahar), film réalisé par Khalid Al Siddiq, sorti en 1972.